

Sciences et techniques 
 Randall est une race bovine originaire des États-Unis.

Culture et société 
 Randall Ascott est un personnage de Professeur Layton et le Masque des miracles, un jeu vidéo d'aventure et de réflexion du type point and click, développé par Level-5.
 Josh Randall est le chasseur de primes incarné par Steve McQueen dans la série télévisée Wanted - Dead or Alive, en français Au nom de la loi.

Anthroponyme

Prénom 
 Randall Crissman (1971-) est un compositeur américain.

Patronyme 

 Alexander Randall (1819-1872), homme politique américain ;
 André Randall (1892-1974), acteur français ;
  ;
 Dudley Randall (1914-2000),  poète, éditeur, militant des droits civiques américain ;
 Emma Randall (1985-), joueuse de basket-ball australienne ;
 Frankie Randall (1961-2020), boxeur américain ;
 Glenn Randall (1986-), athlète et fondeur américain ;
 Holly Randall (1978-), photographe américaine ;
 Jack Randall (1794-1828), boxeur anglais  à mains nues ;
 John Randall (1955-), politicien britannique, Trésorier de la Cour ;
 Sir John Randall (physicien) (1905-1984), biophysicien anglais à qui on doit des travaux sur le magnétron et la structure de l'ADN ;
 John Ernest Randall (1924-2020), ichtyologiste américain ;
 John W. Randall (1813-1892), carcinologiste américain ;
 Josh Randall (1972-), acteur américain ;
 Kikkan Randall (1982-), fondeuse américaine ;
 Lisa Randall (1962-), physicienne et cosmologiste américaine ;
 
 Marta Randall (1948-), auteure de science-fiction américaine ;
 Merle Randall (1888-1950), physico-chimiste américain, l'un des pères de la thermodynamique chimique moderne ;
 Mónica Randall (1942-), actrice espagnole ;
 Nikki Randall (1964-), actrice pornographique américaine ;
 Suze Randall (1946-), mannequin, réalisatrice et productrice de films pornographiques et érotiques et photographe américaine ;
 Teresa Stich-Randall (1927-2007), soprano américaine.
  ;
 Tony Randall (1920-2004), acteur américain.

Pseudonyme 
 Randall est le nom de plume adopté par Louis Rossel, officier français ayant participé à la Commune de Paris.

Toponyme 

 Randall, une ville du comté de Hamilton, dans l'Iowa ;
 Randall, une ville située au Kansas ;
 Randall, une ville du comté de Morrison, dans le Minnesota ;
 Randall's Island, une île située sur l'East River, à New York ;
 le comté de Randall, situé dans le nord du Texas.

Patronyme anglais